Ao se referir a Ato de Sucessão à Coroa ou Ato de Sucessão, pode referir-se a um número de leis inglesas aprovadas no reinado de Henrique VIII de Inglaterra:
 O Ato de Sucessão à Coroa de 1533 (25 Hen. 8 c.22)
 O Ato de Sucessão à Coroa de 1534 (26 Hen. 8 c.2)
 O Ato de Sucessão à Coroa de 1536 (28 Hen. 8 C.7)
 O Ato de Sucessão à Coroa de 1543 (35 Hen. 8 c.1)

Pode também referir-se À primeira lei no reinado de Jaime I:
 O Ato de Sucessão à Coroa de 1603 (1 Jac. 1 c.1)

Pode também referir-se a uma lei do Parlamento da Grã-Bretanha durante o reinado da rainha Ana:
 O Ato de Sucessão à Coroa de 1707

Desambiguação